Cieki w Polsce
 Czarny Rów – rów, dopływ Rawy
 Czarny Rów – rów, dopływ Prądni
 Czarny Rów – rów, dopływ Masłówki
 Czarny Rów – rów, dopływ Bełdówki
 Czarny Rów – rów, dopływ Kanału Obry
 Czarny Rów – rów, dopływ Obrzańskiego Kanału Południowego
 Czarny Rów – rów, dopływ Gulczanki
 Czarny Rów – rów, dopływ Gąsawki koło Słupów
 Czarny Rów – rów, dopływ Gąsawki koło Żędowa
 Czarny Rów – nazwa górnego biegu Kanału Obry

Przypisy